

Biografia
Mosconi si laurea all'Università La Sapienza di Roma e viene assunto in Nokia per sviluppare un sistema basato su Linux. Quando l'azienda finlandese adottò Windows Phone venne licenziato e, assieme ad alcuni suoi colleghi, fonda Jolla.

Note